LICA bezeichnet:
 Ligue Internationale Contre l'Antisémitisme, Vorläuferorganisation der LICRA
 Flughafen Lamezia Terme, ICAO-Code 

LICA